Кубок Шпенглера 2010 — 84-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Прошёл с 26 по 31 декабря 2010 года в швейцарском Давосе. Число участников было расширено с 5 до 6, а вместо кругового турнира с финалом между его победителями были введены две группы – Торриани и Каттини. Также был введен полноценный плей-офф. В турнире участвовали сразу два представителя России: СКА и «Спартак». Победителем турнира стал российский клуб СКА, обыгравший в финале сборную Канады. Из шести нынешних участников «Шпенглер кап» пятеро уже становились ранее победителями.

Участники турнира 
  Давос
  Женева-Серветт
  Сборная Канады
  СКА
  Спарта
  Спартак

Результаты

Предварительный этап

Группа Торриани

Группа Каттини

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Символическая сборная 
Вратарь: Джефф  Делоувье (Канада)

Защитники: Трэвис Рош (Канада) — Горан Безина (Женева-Серветт)

Нападающие: Дэн Фрич (Женева-Серветт) – Рето вон Аркс  (Давос) –  Алексей Яшин  (СКА)

См. также 
 Кубок Шпенглера

Ссылки 
 http://www.spenglercup.ch/ 

Кубок Шпенглера
Декабрь 2010 года
Спорт в Швейцарии в 2010 году